Familiendynamik steht für:

 Familiendynamik (Entwicklungsprozess), Prozess in Familien
 Familiendynamik (Psychologie), Feld der Psychotherapie
 Familiendynamik (Zeitschrift), Fachzeitschrift, siehe Helm Stierlin #Wirken